Ханс-Вольдемар Хартмутович Трасс (; 2 мая 1928, Таллин, Эстония — 14 февраля 2017, там же) — советский и эстонский ботаник, член-корреспондент Эстонской академии наук (1975), доктор биологических наук (1969), профессор (1970), председатель Эстонского общества естествоиспытателей (1964—1973, 1985—1991).

Биография 
Родился в семье рабочего. В 1947 году окончил таллинскую среднюю школу № 10 и поступил на биологический факультет Тартуского государственного университета. Во время учёбы он также работал лаборантом в Институте биологии АН ЭССР и параллельно учился в Тартуской музыкальной школе, которую окончил в 1953 году.

В 1952 году окончил Тартуский университет, в 1955 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Lääne-Eesti madalsoode floora ja vegetatsioon» («Флора и растительность низинных болот Западной Эстонии»). С 1955 года — в Тартуском университете:
 1955—1959 гг. — старший преподаватель, 
 1957—1960 гг. — исполняющий обязанности доцента, 
 1960—1969 гг. — доцент, 
 1969—1970 гг. — исполняющий обязанности профессора, 
 1970—1991 гг. — профессор. 

С 1956 по 1991 год - заведующий кафедрой систематики растений и геоботаники. В 1969 году защитил докторскую диссертацию на тему «Анализ лихенофлоры Эстонии». 

В 1964–1973 и 1985–1991 годах был председателем Эстонского общества естествоиспытателей. В 1975 году был избран членом-корреспондентом Академии наук Эстонской ССР.

Является автором более 600 научных публикаций. Его основным научным интересом была лихенология. В 1992 году награждён медалью Ахариуса .

Семья 
Был женат на эстонской актрисе Райне Лоо (род. 1945). Их сын Тоомас Трасс (род. 1966) стал композитором и органистом.

Основные труды 
 
  (см. Мазинг, Виктор Викторович)

Примечания 

Ботаники Эстонии
Ботаники СССР
Выпускники Тартуского университета
Преподаватели Тартуского университета
Члены-корреспонденты АН Эстонской ССР
Награждённые медалью Ахариуса
Члены-корреспонденты Академии наук Эстонии
Почётные граждане Тарту